Хальстенбек () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Пиннеберг.  Население составляет 16 645 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,6 км². Официальный код  —  01 0 56 018.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Knick-Ei, most famous building of Halstenbek

Города Шлезвиг-Гольштейна